Миланское дерби — соперничество двух итальянских футбольных клубов из Милана — «Интернационале» и «Милана». Более чем 100-летняя история противостояния насчитывает свыше 200 матчей в официальных турнирах.

Результаты встреч

Общая таблица

Чемпионат Италии 
Всего 190 матчей в чемпионате Италии:
 70 побед «Интера», 62 победа «Милана», 58 ничьи
 272 гола «Интера», 253 гола «Милана»

Кубок Италии 
Всего 23 матча в кубке Италии:
 9 побед «Милана», 7 побед «Интера», 7 ничьих
 32 гола «Милана», 22 гола «Интера»

Суперкубок Италии 
Всего 1 матч в суперкубке Италии:
 1 победа «Милана»
 2 гола «Милана», 1 гол «Интера»

Лига чемпионов 
Всего 4 матча в Лиге чемпионов:
 2 победы «Милана», 2 ничьи
 6 голов «Милана», 1 гол «Интера»

Неофициальные матчи 
Всего 70 товарищеских матчей и встреч в неофициальных турнирах:
 36 побед «Милана», 23 победы «Интера», 11 ничьих
 154 гола «Милана», 121 гол «Интера»

Бомбардиры

Примечания 

Миланское дерби